Борщево́е — село в составе Устьинского сельсовета Мичуринского района Тамбовской области.

Основано в 1636—1637 годах.

Население

Знаменитые уроженцы 
Брянских, Пётр Алексеевич - советский военачальник, командующий войсками Приволжского военного округа, комкор.

Примечания 

Населённые пункты Мичуринского района